Il doppio femminile  del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ashleigh Barty e Sally Peers che hanno battuto in finale Cara Black e Arina Rodionova 7-612, 7-65.

Teste di serie 

 Ashleigh Barty /  Sally Peers (Campionesse)
 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (semifinali)

 Bojana Bobusic /  Jessica Moore (quarti di finale)
 Tyra Calderwood /  Storm Sanders (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

William Loud Bendigo International 2012